Ned’s Atomic Dustbin — британская рок-группа, образовавшаяся в ноябре 1987 года в Стоурбридже, Англия, и исполнявшая инди-рок с элементами панка и фанка, основной характеристикой которой был густой низкий драйв, создававшийся двумя бас-гитаристами. Дебютный альбом группы God Fodder (1991) поднялся до #4 в UK Albums Chart и этот результат остался наивысшим в истории коллектива. Ned’s Atomic Dustbin дважды распадались и реформировались; с 2008 года они продолжают выступать в оригинальном составе.

История группы

Дискография

Альбомы 
 1990 — Bite (Chapter 22 Records. Сборник синглового материала и демозаписей, выпущенный без согласия группы)
 1991 — God Fodder (Furtive Records)
 1992 — And Besides… (Японский сборник b-сайдов)
 1992 — Are You Normal?
 1994 — 0.522
 1995 — Brainbloodvolume
 1998 — Intact — The Singles Collection
 2001 — One More: No More
 2003 — Terminally Groovy: The Best of Ned’s Atomic Dustbin
 2004 — Session (Shakedown Records)
 2007 — Some Furtive Years: A Ned’s Anthology (Camden Records)\

Синглы и EPs

Примечания 

Пауэр-поп-группы
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Рок-группы Великобритании